Creed steht für:
 Creed (Band), US-amerikanische Rockband
 Creed (Unternehmen), französischer Parfümhersteller in Paris
 Creed – Rocky’s Legacy, US-amerikanischer Boxerfilm aus dem Jahr 2015
 Creed II – Rocky’s Legacy, US-amerikanischer Boxerfilm aus dem Jahr 2018
 Creed III – Rocky’s Legacy, US-amerikanischer Boxerfilm aus dem Jahr 2023

Personen:
 Charlie Creed-Miles (* 1972), englischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Esmé Creed-Miles (* 2000), britische Schauspielerin 
 Frederick George Creed (1871–1957), kanadischer Erfinder
 Henry Creed (1824–1914), Unternehmer und Hoflieferant
 James Henry Creed, britischer Unternehmer und 1760 Gründer des Parfum-Traditionshauses Creed (Unternehmen)
 Linda Creed (1949–1986), US-amerikanische Songtexterin
 Marcus Creed (* 1951), englischer Musikpädagoge und Dirigent
 Martin Creed (* 1968), englischer Künstler

 Peter Creed (* 1987), walisischer Squashspieler

Siehe auch:
 Creede